Демковцы () — село Староконстантиновского района Хмельницкой области Украины. Административно подчиняется Радковецкой сельской раде (совету) того же района (31127, Украина, Хмельницкая область, Староконстантиновский район, с. Радковцы).

Вблизи села берёт начало река Деревичка — одна из малых рек Украины, левый приток реки Случь.

История 
Первое документальное упоминание о селе — 7 декабря 1753 года — «Кольбушевская транзакция», согласно которой село входило в состав Староконстантиновской волости и находилось во владении землевладельцев князей Острожских.

Примечания

Ссылки 
 Демковцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Славутского района